Тоннель «Шахристан» — автомобильный тоннель длиной 5253 метра в Таджикистане на дороге между Душанбе и Худжандом, находится на 160+473 километре автодороги  () на стыке двух районов Согдийской области Таджикистана — Айнинского и Шахристанского. Тоннель облегчает преодоление Туркестанского хребта. Строительные работы начались 22 августа 2006 года.  Открытие тоннеля 27 октября 2012 года стало одной из составляющих проекта реконструкции трассы «Душанбе — Чанак».

Таджикистан выходит из коммуникационного тупика 
Открытие тоннеля 27 октября 2012 года обеспечило круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана. До открытия проезда через перевалы Анзоб (высота 3372 метра) и Шахристан (высота 3378 метра), в зимний период северные районы Таджикистана в течение 6 месяцев были отрезаны от основной территории страны. Тоннели «Истиклол» и «Шахристан» сократили путь между Душанбе и Худжандом. Время в пути по новому маршруту «Душанбе — Худжанд» уменьшилось до 4,5—5 часов.
Путь через «Шахристан» значительно облегчил сообщение между отдалёнными (и недоступными в зимнее и весеннее время для автоперевозок) населёнными пунктами Шахристанского и Айнинского районов с городами Согдийской области.

Интересный факт 
В настоящее время тоннель является самым длинным автодорожным тоннелем на территории стран СНГ.

Примечания 

Дороги Таджикистана
Тоннели Таджикистана